Assembleia da República (Portugal) - parlement van Portugal
 Vergadering van de Republiek (Mozambique) - parlement van Mozambique
 Assemblee van de Republiek (Noord-Cyprus) - parlement van Noord-Cyprus.